Seven ():

 Seven — восьмой студийный альбом американской рок-группы Night Ranger.
 Seven — седьмой студийный альбом американской кантри-рок-группы Poco.

См. также 
 Семь (значения)